O Grande Prêmio da MotoGP de Aragão de 2014 ocorreu em 28 de setembro.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

Grande Prêmio de Aragão de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
GPs de MotoGP de 2014